Klični list je lahko:
 ena od treh prvotnih plasti zarodka pri mnogoceličarjih, iz katerih kasneje nastanejo vsa tkiva in organi: glej klični list;
 prva listna zasnova na rastlinskem zarodku: glej klični list (rastlina).